GLS steht für:

 Gabellichtschranke
 Gateway Logistics Services, geplante Frachtflüge zu einer Raumstation; siehe Dragon (Raumschiff) #Dragon XL
 Generalized Least Squares, englisch für die Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzung in der Regressionsanalyse
 Gamma-Linolensäure
 Gebäudeleitsystem, Systeme zur Gebäudeautomation, über die zentrale Steuerungsaufgaben ausgeführt werden
 General Logistics Systems, ein Paketdienst
 General Logistics Systems France, französischer Ableger des Paketdienstes
 General Logistics Systems Germany, deutscher Ableger des Paketdienstes
 GLS Spain, spanischer Ableger des Paketdienstes
 Geographisches Lexikon der Schweiz
 Gleichungssystem, in der Mathematik ein System von mehreren Gleichungen, die eine oder mehrere Variablen enthalten können
 Gloucestershire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 GLS Gemeinschaftsbank, ein Kreditinstitut
 Glucosinolate, oder auch Senfölglykoside, eine Gruppe schwefelhaltiger chemischer Verbindungen
 GPS-Landesystem, ein Instrumentenlandesystem auf Basis des GPS
 Grundlohnsumme
 Mercedes-Benz GLS, ein Sport Utility Vehicle
 Schottisch-gälische Sprache, historischer Ethnologue-Code

GLS